Вера Чоглокова:
 Чоглокова, Вера Николаевна (ок. 1752—1800) — русская фрейлина.
 Чоглокова, Вера Сергеевна (1882—1968) — русский драматург.